KFM est un sigle qui peut rapporter à :
 Konqueror File Manager ;
 Kae's File Manager, un navigateur en AJAX ;
 .